Макавите има више значења:

 Макавите (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Макавите (Сан Матео Пињас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Макавите (Сан Педро Кијатони), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Макавите (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Макавите (Сантијаго Истајутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику